A ICC Americas Championship é uma competição de cricket das Américas.

Campeões

1ª divisão

2ª divisão

3ª divisão

4ª divisão

Competições de críquete
Críquete na América do Sul